Филипп Тан (, родился в 1978 году в городе Манила, Филиппины) — писатель и художник комиксов, более известен по своим работам над Спауном, Uncanny X-Men и Железным человеком.

Биография 

Тан окончил архитектурный факультет Университет Санто-Томас. Для Free Comic Book Day он появился на Comic Oddysey в Пасадене. Он также интересуется мангу Vagabond.

Тан рисовал основу в комиксе Final Crisis: Revelations, а также Agent Orange в Зелёном фонаре, где принимал участие в создании сюжетных арок, начинала с 39-го по 42 номер.

После Agent Orange, он рисовал арки в трёх выпусках Бэтмен и Робин серии Гранта Моррисона. 6 выпуск стал последней работой в создании данного журнала.

Занимался иллюстрированием карт в Magic: The Gathering, коллекционной карточной игре.

В 2011 году был художником в комиксе Hawkman, которая была частью DC Comics.

Библиография 

Batman and Robin #4-6 (совместно с Грантом Моррисоном, DC Comics, 2009)

Обложки 

 Uncanny X-Men #422-434 (2003–2004)
 Спаун #150-162 (2005–2007)
 Зелёный фонарь (Vol.4) #39C/0913 и #40-42
 Outsiders (2010) #26-29

Примечания

Ссылки 

 

Спаун
Image Comics
Выпускники университета Санто-Томас